Jan Laskowski (1872–1939) – ksiądz katolicki, duchowy przywódca strajku dzieci wrzesińskich
 Jan II Laskowski vel Laskowski-Korab (ur. 12 lipca 1892) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, oficer 44 pp, szef Wywiadu KOP
 Jan Ludyga-Laskowski (1894–1956) – major Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Jan III Laskowski (1895–1928) – kapitan Wojska Polskiego, podoficer Legionów Polskich, oficer płatnik Pułku Radiotelegraficznego, 24 maja 1932 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Laskowski (1935–2018) – polityk, poseł
 Jan Laskowski (1928–2014) – reżyser filmów animowanych
 Jan Laskowski (1927-2019) - kartograf, członek Instytutu Pamięci Narodowej oraz Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce

Przypisy